Brezik puede referirse a:
 Brezik (Lukač), localidad de Croacia en el ejido de Lukač, condado de Virovitica-Podravina.
 Brezik (Gospić), localidad de Croacia en el ejido de Gospić, condado de Lika-Senj.
 Brezik Našički, localidad de Croacia en el ejido de Našice, condado de Osijek-Baranja. 
 Brezik (Nova Bukovica), localidad de Croacia en el ejido de Nova Bukovica, condado de Virovitica-Podravina.